Mazanec může být:
 mazanec – druh velikonočního pečiva, velikonoční bochánek

místopisné jméno
 Mazanec (hrad) – zaniklý hrad v okrese Karlovy Vary
 Mazanec (rybník) – rybník v okrese Pardubice

 příjmení osob
 Filip Mazanec (také Jiří Filip Massanecz) (1637–1684), český malíř raného baroka
 Gustav Mazanec (1873–1938), československý právník a politik
 Karel Mazanec (1925–2009), český vysokoškolský pedagog, odborník v oboru nauky o kovech
 Marek Mazanec (* 1991), český hokejista – brankář
 Michal Mazanec (* 1951), český soudce, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
 Tomáš Mazanec (1857–1946), český politik, poslanec Říšské rady
 Emanuela Kittrichová-Mazancová (1909–1989), česká architektka, návrhářka bytového zařízení a publicistka

jiný význam
 nářeční pojmenování pro blatouch

Související články 
 Mazánek

Reference 

Česká příjmení